Сигети — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сигети, Золтан (1932—2009) — венгерский гребец, чемпион мира 1954 года.
Сигети, Йожеф (венг. Szigeti József, во многих странах принято написание Joseph; 1892—1973) — венгерский и американский скрипач, педагог.
 Сигети, Миклош (венг. Szigeti Miklos; 1901—1953) — венгерский шахматист, мастер.
 Сигети, Оскар (венг. Szigeti Oszkár; 1933—1983) — венгерский футболист, защитник.

См. также 
 Сигет (значения)